Игитханян — армянская фамилия. Известные носители:

 Игитханян, Армен (род. 1951) — художник, дизайнер, куратор.
 Игитханян (Игитханов) Хорен Нерсесович (1887-1940) — видный армянский военный, герой Сардарабадской битвы.